Tirén är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gerda Tirén (1858–1928), illustratör och målare
 Gunnar Tirén (1905–1982), läkare
 Harald Tirén (1942–2022), orienterare och skidorienterare
 Johan Tirén (1853–1911), målare
 Karl Tirén (1869–1955), stationsinspektor, sameforskare och målare
 Kåre Tirén (1929–2007), musiklärare, målare och tecknare
 Lars Tirén, flera personer
 Lars Tirén (friidrottare) (1901–1980), stavhoppare
 Lars Tirén (skogsforskare) (1896–1958), skogsforskare
 Lilli Tirén (1891–1984), målare, tecknare och kartritare
 Nils Tirén (1885–1935), målare och tecknare
 Rakel Tirén (1889–1967), konsthantverkare
 Saskia Tirén-Ljunggren (född 1942), målare och grafiker
 Stina Tirén (1886–1951), målare och grafiker

Svenska efternamn